Дубровское — название нескольких населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дубровское — деревня в составе Светлосельского сельсовета Шумилинского района Витебской области.
 Дубровское — деревня в составе Язвинского сельсовета Шумилинского района Витебской области.

Россия 
 Дубровское — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Дубровское — деревня в Истринском районе Московской области.
 Дубровское — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Дубровское — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Дубровское — до 1980 года название деревни Венецианово в Удомельском районе Тверской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дубровское — село в Красногвардейском районе.

См. также 
 Дубровское городское поселение
 Дубровское сельское поселение
 Дубовское
 Дубров
 Дуброва
 Дубровка
 Дуброво
 Дубровская
 Дубровский